Bunium petraeum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean Loiseleur-Deslongchamps. Bunium petraeum ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
petraeum